Vysočina, cseh szalámifajta
 Vysočina, cseh almafajta
 Csehország
 Vysočina, település a Chrudimi járásban
 Cseh–Morva-dombság (csehül Českomoravská vrchovina vagy Vysočina), a Cseh-medencét a Morva-medencétől elválasztó dombvidék